«Live and Rare» — третий мини-альбом американской рок-группы My Chemical Romance, выпущенный 19 декабря 2007 года в Японии. В состав альбома входят треки, в разное время появлявшиеся на синглах группы из их третьего альбома The Black Parade.

Список композиций 

 Записано 14 октября 2006 на O2 Music Flash 2006 E-Werk в Берлине (Германия).
 Первоначально была выпущена на сингле «Famous Last Words».
 Первоначально была выпущена на сингле «I Don't Love You».
 Первоначально была выпущена на сингле  «Teenagers».
 Записана 22 марта 2007 на National Indoor Arena в Бирмингеме (Англия, Великобритания)

Участники записи 
 Джерард Уэй — вокал
 Боб Брайар — ударные
 Фрэнк Айеро — ритм-гитара, бэк-вокал
 Рэй Торо — соло-гитара, бэк-вокал
 Майки Уэй — бас-гитара

Ссылки 
 
 EP на Warner Music Japan 

Мини-альбомы 2007 года
Альбомы My Chemical Romance